Esistono due comuni spagnoli con questo nome
El Campillo (Valladolid), un comune spagnolo situato nella provincia di Valladolid, nella comunità autonoma di Castiglia e León. 
El Campillo (Huelva), un comune spagnolo situato nella  provincia di Huelva, nella comunità autonoma dell'Andalusia.
El Campillo de la Jara,  un comune spagnolo situato nella  provincia di Toledo, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia.